Дарья Юрак (; ) — хорватская теннисистка; победительница девяти турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Дарьи зовут Дарко и Невена.

Хорватка пришла в теннис в шесть лет. Лучший удар — форхенд, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 
Юрак специализируется на играх в парном разряде. В одиночном разряде за карьеру она смогла выиграть восемь титулов на небольших турнирах из цикла ITF и максимально подняться на 188-е место одиночного рейтинга в 2004 году. Дебют в WTA-туре в парном разряде состоялся в 2000 году на домашнем турнире в Боле. В 2003 году она сыграла первый матч за сборную Хорватии в розыгрыше Кубка Федерации. Юрак вызывалась в сборную до 2021 года и сыграла в общей сложности 27 матчей (18 побед в парах и одна в одиночном разряде). В 2004 году хорватка впервые сыграла в основной парной сетке на трёх турнирах серии Большого шлема, а следующий раз смогла сыграть на них только через шесть лет. В мае 2010 года впервые вошла в топ-100 парного рейтинга.

В июле 2012 года Юрак сыграла дебютный финал в основном туре ассоциации — на небольшом турнире в Палермо в паре с Каталин Мароши из Венгрии. В 2013 году в её активе было ещё два финала: с Мароши на турнире в Оэйраше и с Юлией Гёргес на турнире Премьер-серии в Стэнфорде. В апреле 2014 года Юрак наконец-то смогла взять первый титул WTA, победив в альянсе с Меган Мултон-Леви на турнире в Монтеррее. В 2016 году она выиграла два титула серии Премьер. В феврале на турнире в Дубае совместно с Чжуан Цзяжун, а в июне была одержана победа на траве в Истборне в дуэте с Анастасией Родионовой.

В следующие три года Юрак каждый сезона выигрывала по одному титулу WTA. В 2017 году она стала чемпионкой в Акапулько (с Анастасией Родионовой), в 2018 году в Вашингтоне (с Хань Синьюнь), а в 2019 году в Бронксе (Нью-Йорк) в паре с Марией Хосе Мартинес Санчес.

Сезон 2021 года, в котором Юрак исполнилось 37 лет, стал лучшим в карьере хорватки. В феврале на Открытом чемпионате Австралии она неожиданно смогла выйти в полуфинал в паре с Ниной Стоянович, хотя до этого максимально на Больших шлемах доигрывала до третьего раунда. В марте в партнёрстве с Алексой Гуарачи был выигран самый крупный титул в карьере хорватки, который они взяли на турнире серии Премьер 5 в Дубае. На Открытом чемпионате Франции удалось выйти в четвертьфинал совместно с Андреей Клепач. В июне их дуэт смог победить на турнире в Бад-Хомбурге и после этого триумфа Юрак впервые вошла в топ-20 парного рейтинга. Ещё одну совместную победу Клепач и Юрак одержали в августе на Премьер-турнире в Сан-Хосе. Через неделю после этого им удалось доиграть до финала крупного турнира в Монреале. В ноябре Юрак смогла войти в первую десятку парного тенниса и выступить на Итоговом турнире, где в дуэте с Клепач была одержана одна победа из трёх в своей группе.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (22)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (65)

Победы (39)

Поражения (26)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Хорватии
Теннисные тренеры Хорватии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года